De Noord ist Namensbestandteil zweier ehemaliger niederländischer Werftunternehmen:
 Werf De Noord
 Van der Giessen-De Noord

Außerdem:
 De Noord (Windmühle), höchste Windmühle der Welt